Aleksandr Bol'šakov – cestista russo
 Kyryll Bol'šakov – allenatore di pallacanestro ucraino
 Nikolaj Bol'šakov – fondista russo
 Sergej Bol'šakov – nuotatore russo